V. Erik svéd király (10. század)
V. Erik dán király (1249–1286)